Arabis crantziana  puede referirse a la:
descrita por Baumg.  en 1816 es la Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
descrita por Ehrh. es Arabidopsis lyrata subsp. petraea (L.) O'Kane & Al-Shehbaz